Widmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Widmaier (* 1939), deutsche Schauspielerin, siehe Bettina Bougie 
 Diana Widmaier Picasso (* 1974), französische Kunsthistorikerin, Enkelin von Pablo Picasso
 Gunter Widmaier (1938–2012), deutscher Jurist 
 Karl Widmaier (1886–1931), deutscher Schriftsteller
 Kurt Widmaier (* 1950), deutscher Politiker (CDU), Landrat von Ravensburg
 Martin Widmaier (* 1960), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Matthias Widmaier (* 1958), deutscher Sänger
 Otto Widmaier (1927–2022), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat von Heilbronn

 Wolfgang Widmaier (1926–2013), deutscher Hochschullehrer und Komponist

Siehe auch:
 Widmayer
 Widmeier 
 Wiedmaier